TuBarco es un Periódico Digital nacional colombiano publicado en Cali, capital del Valle del Cauca, y fundado en el año 2017. Actualmente cuenta con una presencia fuerte en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Spotify adicionales al portal web.

Historia 

El portal de noticias TuBarco News fue fundado por el periodista Wilson Barco y en su primera salida al aire, el portal de noticias abarca diferentes regiones del país, ubicados en el occidente colombiano, como Cauca, Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia, Nariño y Caribe. 

En el 2019, TuBarco participó en la red de chequeo de noticias falsas ocurridas durante la temporada electoral y el Paro Nacional, gracias a la invitación de ColombiaCheck, plataforma digital que hace parte de la organización Consejo de Redacción. 

Durante el 2022, el medio se enfocó en la visibilización social, contando con proyectos como Siloé-Comuna 20, que incluyó un acercamiento a los colectivos de la zona, recolectando historias sobre el barrio, su gente y sus emprendimientos. Siloé es uno de los sectores más deprimidos de la ciudad de Cali, por lo que rara vez se conocen actividades diferentes a las relacionadas con delincuencia. Bajo esa misma mirada, lanzó TuFestUno27, un festival que se propone exaltar nuevos talentos de música urbana de la ciudad. 

En el 2022 y a comienzos del 2023, se realizaron especiales enfocados en carnavales y ferias, como un cubrimiento a las Escuelas de Salsa en el marco de La Feria de Cali y el cubrimiento a los escultores durante el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto. Adicionalmente, contó con un especial sobre la tragedia por lluvia en Colombia que fue publicado por el repositorio de gestión de riesgo del Valle del Cauca. 

A finales de 2022, en compañía del Foro de Periodistas Iberoamericanos y el apoyo de Open Society Foundations, TuBarco lanzó el especial Latinoamérica después de la Pandemia, que busca mostrar el impacto del virus en el continente que dejó Covid-19.

Gracias a este especial se creó el portal hermano TuBarco Latino, un eslabón de TuBarco que cuenta historias internacionales dirigidas a los latinoamericanos que viven en el exterior.

Formato 

Tu Barco es un medio digital, con alcance y difusión a nivel nacional. Adicionalmente, cuenta con una propuesta multiformato, que usa tanto en la plataforma web como en redes sociales y en otros medios. Esta incluye video, fotografía, infografía, podcast y textos. Igualmente tiene un enfoque fuerte en la capacitación de jóvenes para apuntarle a una propuesta de periodismo ciudadano.

Enlaces externos 
 Sitio Web Oficial 
 Sitio Web TuBarco Latino

Referencias 

Periódicos